Peugeot 301 – przedwojenny samochód klasy średniej produkowany w latach 1932 - 1936.
 Peugeot 301 – samochód osobowy klasy kompaktowej produkowany od 2012 roku.